Сорайя Арнелас (;  13 вересня 1982 року, Валенсія-де-Алькантара, Іспанія) — іспанська співачка, представниця Іспанії на «Євробаченні 2009» у Москві. Співачка посіла 24-е місце у фіналі.

Дискографія 
 Corazón de fuego (2005)
 Ochenta's (2006)
 La dolce vita (2007)
 Sin miedo (2008)
 Dreamer (2010)

Примітки